Miejscowości w Polsce:
 Dana – przysiółek w powiecie puckim, w gminie Puck

Miejscowości w USA:
 Dana – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Henderson
 Dana – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Dana – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Vermillion
 Dana – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Greene

Osoby:
 Lady Dana – holenderska DJka grająca muzykę Hardstyle
 Dana – irlandzka piosenkarka, zwyciężczyni Konkursu Piosenki Eurowizji w 1970
 Dana International – izraelska piosenkarka, zwyciężczyni Konkursu Piosenki Eurowizji w 1998

Inne hasła:
 forma imienia Danuta
 Chór Dana – grupa wokalna założona w 1928 roku przez Władysława Daniłowskiego
 Armatohaubica wz. 1977 Dana – czechosłowackie samobieżne działo polowe
 dana – "jałmużna", jedna z cnót w buddyzmie
 ZAZ Dana – ukraiński samochód osobowy